«Письма с Земли» () — наиболее критическое произведение Марка Твена против христианских догматов. Произведение не публиковалось дочерью Кларой до 1962, то есть свыше 50 лет после смерти писателя.

Сюжет 
Господь сотворил вселенную. Затем он поместил на Землю животных, наделив каждое из них каким-то отдельным качеством, таким как свирепость или робость. Наконец, в порядке эксперимента он создал людей. Каждый человек получил от него все качества животных в той или иной пропорции. Архангелы стали обсуждать новое творение Господа. Среди них был Сатана, который, как и прочие, хвалил дело Творца, но во всех его похвалах сквозила ирония. За это он был в очередной раз сослан с небес в только что сотворённый мир. Во время отбывания своего наказания он решает посетить Землю и приходит в изумление, ознакомившись с религией человечества. С его точки зрения она представляет собой что-то абсурдное и нелепое. Свои впечатления Сатана описывает в серии писем на небеса.

Экранизации 
Значительные эпизоды из книги экранизированы в анимационном фильме «Приключения Марка Твена» режиссёра Уилла Винтона.

Примечания

Литература 
 Гаркавенко Ф. И. Послесловие; Комментарии и примечания // Марк Твен. Письма с Земли. — М.: Госполитиздат, 1963. — С. 304-317.

Ссылки 
 Полный текст произведения 
 
 - Аудиокнига

Произведения Марка Твена
Книги 1962 года
Критика христианства